Vlacq ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des großen Kraters Janssen und nordwestlich von Rosenberger.
Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere weitgehend eben und weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem niederländischen Mathematiker Adriaan Vlacq offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Vlacq auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)